Партс () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Партс, Карл (1886—1941) — эстонский военный деятель, участник освободительной войны Эстонии, кавалер креста Свободы.
 Партс, Карл Эвердович (1873—1940) — эстонский общественный деятель, правовед, в течение долгого времени председатель Верховного суда Эстонии.
 Партс, Юхан (род. 1966) — эстонский государственный деятель, премьер-министр Эстонии в 2003—2005 гг.